Malaxa steht für
den rumänischen Ingenieur und Industriellen Nicolae Malaxa (1884–1965) sowie
den historischen Namen dessen fahrzeugherstellenden Unternehmens Malaxa, das heute FAUR heißt
ein rumänisches Auto, siehe Malaxa (Auto)